Појам Шарлота Амалија може да се односи на:

 Шарлота Амалија (град), главни град Америчких Девичанских Острва
 Шарлота Амалија од Хесен-Касела
 Шарлота Амалија од Данске